Skarpskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Skarpskär (Föglö, Åland), 
 Skarpskär (vid Hyppeis, Houtskär), Åboland, 
 Skarpskär (vid Mossala, Houtskär), Åboland,

Se även
Skarpskären
Skarpskärs haren

Robotskapade Finlandförgreningar